Sarasto ist der Nachname folgender Personen:
 Hagar Sarasto (1890–1959), finnischer Dramatiker
 Lea Sarasto (1912–1985), finnische Schriftstellerin